Juan Carvajal kan syfta på:

* Juan Carvajal (omkring 1400–1469), spansk kardinal och påvlig diplomat
 Juan Carvajal (född 1986), chilensk fotbollsspelare
 Juan de Carvajal (omkring 1510–1546), spansk konkvistador
 Juan García de Carvajal (1527–1595), spansk konkvistador
 Juan Suárez Carvajal (1485–1584), spansk biskop